Joan Sentís i Mayol, actor català
 Joan Sentís i Moler, (s. XVII-XVII), pintor barceloní
 Joan Sentís i Nogués (Torroja del Priorat, 1900 - Reus, 1937), advocat i polític català
 Joan Sentís i Sunyer (Xerta, 1561 - Barcelona, 1632), bisbe de Barcelona (1620-26) i virrei interí de Catalunya (1622-26)
 Joan Sentís i Peri, polític català alcalde de alcalde de Torroja del Priorat des de 2019

Referències